Popham ist der Familienname folgender Personen:

 Alix Popham (* 1979), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Arthur E. Popham (1889–1970), britischer Kunsthistoriker
 George Popham (1550–1608), britischer Kolonist
 Home Riggs Popham (1762–1820), Kommandant der Royal Navy
 Mervyn Popham (1927–2000), britischer Archäologe
 Robert Brooke-Popham (1878–1953), britischer Luftmarschall der Royal Air Force